Гладково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гладково — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Гладково — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Гладково — село в Саянском районе Красноярского края.
 Гладково — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Гладково — деревня в Володарском районе Нижегородской области.
 Гладково — деревня в Берёзовском районе Пермского края.

Украина 
 Гладково — село в Белокуракинском районе Луганской области.

См. также 
 Гладков
 Гладковка
 Гладковская (значения)
 Гладковский